34-й чемпионат Израиля по шахматам проходил в Хайфе с 30 ноября по 12 декабря 2008 года.

 1-й приз: 10,000 ILS (около $2,570).

Таблица

Ссылки 
 Финальное положение участников
  на сайте Chess.co.uk
 Партии турнира

Чемпионаты Израиля по шахматам
2008 год в шахматах
Ноябрь 2008 года
Декабрь 2008 года